

Джуніата — селище, штат Небраска
 Джуніата Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія
 Джуніата Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсильванія
 Джуніата Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Джуніата Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія